Tire kan syfta på följande platser:

Israel 

 Tirat Karmel, ort, Haifa,

Turkiet 

 Tire (distriktshuvudort), Izmir, 
 Tire (distrikt), Izmir, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar